Ptychotis aspera är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Ptychotis aspera ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aspera